John Earle kan syfta på bland andra:

* John Earle (omkring 1601–1665), engelsk anglikansk bishop
 John Earle (1749–1818), engelsk romersk-katolsk teolog
 John Earle (1824–1903), engelsk filolog
 John Earle (1865–1932), australisk politiker
 John B. Earle (1766–1836), amerikansk politiker